Stone Temple Pilots, američki glazbeni sastav
 Spanning Tree Protocol (računalne mreže)
 Standardni tlak i temperatura
 STP (registracijska oznaka), registracijska oznake države Sveti Toma i Princip

Ostale kratice:
 kratica za stanica za tehnički pregled
 srpska kratica za spoljnotrgovinsko preduzeće
 slovenska kratica za splošno trgovinsko podjetje
 latinska kratica za sacrosanctae ili sacrae theologiae professor (profesor svete teologije)
 oznaka aerodroma Downtown Airport u St. Paulu (Montana, SAD)
 engleska kratica za Shielded Twisted Pair (oklopljena parica - komunikacije)

Kratice